Говедина може да се односи на:
Говедина, врста меса
Говедина (албум), албум групе Београдски синдикат
Говедина (песма), песма групе Београдски синдикат